Мечайкин — фамилия, имеющая мордовскую (эрзя) лексическую основу. Происходит от мужского имени Мечай, разговорная форма которого у эрзян — Мечайка. Имя Мечайка известно в XVII веке у мордвы Алатырского уезда.

Известные носители:
 Мечайкин, Матвей Алексеевич (1889—?) — колхозник. Родился и проживал: Мордовия, Дубёнский район, с. Морга. Приговорён: Верховный суд МАССР 9 июля 1941 г., обвинение: по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР. Приговор: 7 лет. Реабилитирован 20 июля 1992 г.

См. также 
 Мордовское имя

Примечания

Литература 
  (в пер.)